Horst Holinski ist der Name folgender Personen:

 Horst Holinski (Politiker) (* 1929), deutscher Politiker
 Horst Holinski (Maler) (* 1936), deutscher Maler